Nackt unter Wölfen (roman), een roman van Bruno Apitz uit 1958
Nackt unter Wölfen (1960), een verfilming van bovenstaand boek
Nackt unter Wölfen (1963), een verfilming van bovenstaand boek
Nackt unter Wölfen (2015), een verfilming van bovenstaand boek